Three Oaks ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Three Oaks (Florida)
 Three Oaks (Michigan)
 Three Oaks (Tennessee)
 Three Oaks (Tennessee)
 Three Oaks Township, Michigan

im Vereinigten Königreich:
 Three Oaks (East Sussex)